

Culinária 
 Massa (alimento) - Uma classe de alimentos, a exemplo o macarrão
 Massa de pimentão

Ciências 
 Massa - Grandeza física em teorias mecânicas.
 Cultura de massa - Fenômeno sociocultural
 Terra (eletricidade) - Relacionada ao conceito de Terra Elétrico
 Massa específica - A propriedade da matéria correspondente à razão entre massa inercial e volume
 Unidade de massa atômica (u) - 1/12 da massa do isótopo mais estável do Carbono
 Massa atómica - A massa de um átomo expressa em unidades de massa atômicas (u)
 Massa molecular - A massa de uma composto expressa em unidades de massa atômicas
 Transferência de massa - Ligada ao transporte químico por difusão ou convecção
 Massa de ar - Um fenômeno atmosférico
 Massa cinzenta - Associada à anatomia do sistema nervoso (corpo humano)
 Alimentação em massa - Uma forma de alimentação em biologia

Desporto 
 Índice de Massa Corporal - Uma relação entre massa e altura em seres humanos

Outros 
 Massa (Itália), uma comuna italiana na província de Massa-Carrara
 Felipe Massa, piloto de automobilismo brasileiro
 Ratinho (Carlos Massa), apresentador de televisão brasileiro

Desambiguações de antropônimos